Holzing steht für:
 September, eine alte Bezeichnung für den Monat 

Holzing heißen folgende geographischen Objekte:
 Holzing (Gemeinde Bergland), Katastralgemeinde von Bergland, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Holzing (Gemeinde Winklarn), Ort von  Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Holzing (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holzing (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Holzing (Gemeinde Michaelnbach), Ortschaft von Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holzing (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Holzing (Gemeinde Schiedlberg), Ort bei Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Holzing (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Holzing (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Holzing (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft von Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Holzing ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Holzing (1931–2000), deutscher Buchillustrator
 Max von Holzing-Berstett (1867–1936), preußischer Generalmajor und Präsident der Fédération Equestre Internationale 

Siehe auch:
 Holzingen
 Holzinger